Wehrden (Weser) - plaats in de gemeente Beverungen, Noordrijn-Westfalen
 Wehrden (Saar) - plaats in de gemeente Völklingen, Saarland